16. Mistrzostwa Świata w Judo odbyły się w dniach 26-29 września 1985 roku w stolicy Korei Południowej - Seulu, na terenie Jamsil Arena. Rywalizowali w nich tylko mężczyźni w siedmiu kategoriach wagowych i jednej otwartej.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Bibliografia 
 Rezultaty mistrzostw na stronie www.judoinside.com

Mistrzostwa świata w judo
1985 w sporcie
Zawody sportowe w Seulu